Narro ist der Name einer Fastnachtsfigur:

 Oberndorfer Narro, siehe Narrenzunft Oberndorf #Narro
 Schramberger Narro, siehe Schramberg #Die Schramberger Fasnet
 Villinger Narro, siehe Narrozunft Villingen #Narro

Narro ist Namensbestandteil von:
 José Ramón Narro Robles (* 1948), mexikanischer Mediziner, Politiker und Universitätsrektor

Siehe auch:
 Naro (Begriffsklärung)
 Narr